Springer Spaniel ist die Bezeichnung für zwei Hunderassen:
 English Springer Spaniel
 Welsh Springer Spaniel